

Сафроново — село, Баєвський район, Алтайський край
 Сафроново — присілок, Томський район, Томська область